Ahlat (; ), também conhecida como Chliate (Khliat) durante o Império Bizantino, é uma cidade histórica e distrito na província de Bitlis e na região do Anatólia Oriental da Turquia. O distrito tem  de área e em 2012 a sua população era de  habitantes (), dos quais  moravam na cidade.

Entre 1929 e 1926 o distrito pertenceu à . A cidade situa-se na margem ocidental do lago Vã.

História 
A localidade remonta pelo menos a , quando pertenceu ao Reino de Urartu. Khlat ou Khliat, o nome arménio da cidade na Antiguidade e na Idade Média, fez parte do distrito de Besnúnia. Durante o início do , instalaram-se tribos árabes na região, que se situava na fronteira com o Império Bizantino e passou a fazer parte do . ibn Haucal menciona-o como um ponto de passagem importante na rota comercial entre Úrmia e Maiafariquim (Mayyafariqin). No inverno de 998, o curopalata  cercou Khliat mas não logrou conquistá-la, em parte devido ao seu tratamento desdenhoso para com a população arménia.

A cidade aparece nos relatos de Nácer Cosroes (): «E dali (Vã) chegamos a Aquelate no 18º dia do Jumada al-awwal (5º mês do calendário islâmico) e esta cidade marca as fronteiras entre arménios e muçulmanos [...} um emir governava aqui, a quem chamavam Nassr-ol-dolat e tinha muitos filhos and tinha-os nomeado governadores distritais no seu reino. Nesta cidade são faladas três línguas: taazi (),  e  e penso que é por isso que eles chamam à cidade Aquelate (palavra árabe cuja raiz é "kha-la-ta", que significa mistura ou misturar). Usavam moedas que  valiam 300 dirrãs cada uma.».

Alguns anos depois da Batalha de Manziquerta (1071), que marcou o início à invasão seljúcida da Anatólia bizantina, Ahlat tornou-se o centro de um beilhique (principado turco) governado pela  ( ou dinastia de Xá Armã). O beilhique desapareceu em 1207, quando foi conquistado pelos Aiúbidas.

Na atualidade 
Ahlat e os arredores são conhecidos pela existência de numerosas pedras tumulares da dinastia Ahlatshah. No chamado cemitério seljúcida encontram-se  pedras tumulares com quatro metros de altura datadas dos séculos XII e XIII. Há mais cinco cemitérios medievais importantes em Ahlat, além de vários túmulos e mausoléus mais dispersos na região, sendo o seu conjunto considerado o mais importante do primeiro período turco na Anatólia, tanto pela sua importância histórica como pelo seu valor artístico, além de serem uma fonte valiosa para o estudo da arte daquele período e das respetivas técnicas arquitetónicas. Desde 2000 que o sítio "As Pedras Tumulares de Ahlat a Urartiana e a cidadela otomana" está inscrito na lista do Património Mundial da UNESCO.

Nos anos mais recentes a área tem vindo a tornar-se conhecida também pela qualidade das suas batatas, cuja produção tem um peso assinalável no mercado de produtos agrícolas turcos.

Clima

Notas e referências

Ligações externas 

Região da Anatólia Oriental
Localidades da Turquia
Distritos da Turquia